Dmitri Kovalev, ou Dimitri Kovalev (en russe : Дмитрий Ковалёв), peut désigner :
 Dmitri Kovalev (né en 1991), joueur de volley-ball russe ;
 Dimitri Kovalev (né en 1982), joueur de handball russe ;
  (né en 1976), rameur russe ;